Ресен:

 Ресен — город в юго-западной части Македонии, центр одноимённой общины Ресен.
 Ресен — село в Болгарии. Находится в Великотырновской области, входит в общину Велико-Тырново.